Błagowieszczeńsk (Baszkiria) – miasto w Republice Baszkirii (Rosja)
 Błagowieszczeńsk (obwód amurski) – miasto w obwodzie amurskim (Rosja)